Last – album degli Agitation Free
 Last – album degli Uverworld
 Last – album degli The Unthanks
 Last.fm – sito di statistiche, radio e comunità musicale
 Last – serie TV coreana
 Last – unità anglosassone di misura di volume, dell'epoca medievale
 LAST – sigla per Local anesthetics systemic toxicity